24-й Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил в Стокгольме (Швеция) с 8 по 10 марта на спортивной арене «Эрикссон-Глоб».

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 

1996
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Март 1996 года
Спорт в Швеции в 1996 году
Лёгкая атлетика в помещении